Эрик Нестеренко (; 31 октября 1933, Флин-Флон, Манитоба, Канада — 4 июня 2022) — канадский хоккеист, нападающий. Обладатель Кубка Стэнли в составе клуба «Чикаго Блэкхокс» в 1961 году. Участник Матча всех звёзд НХЛ 1961 и 1965 годов.

Биография 
Эрик Нестеренко — сын украинских эмигрантов. Родился в шахтёрском городке Флин-Флон, куда его семья переехала из Чехословакии; отец Эрика работал химиком. В возрасте 11 лет Нестеренко переехал в Торонто. Талантливого хоккеиста быстро заметили: генеральный менеджер «Торонто Мейпл Лифс» Кон Смайт включил его в юниорскую систему клуба. Первые годы карьеры Нестеренко совмещал игру в хоккей с учёбой, поэтому с 1949 по 1952 год ему удавалось играть лишь за фарм-клуб «кленовых листьев» — «Торонто Мальборос». В 1952 году Эрик окончил North Toronto Collegiate Institute, а уже на следующий год заключил свой первый профессиональный контракт.

В 1956 году Эрика обменяли в «Чикаго Блэкхокс». По условию нового контракта, нападающий мог одновременно продолжать карьеру игрока и учиться в Торонтском университете, куда Эрик поступил сразу же после трансфера. В сезоне 1960/61 43 (38+5) очков в плей-офф Нестеренко помогли «чёрным ястребам» завоевать их первый за 23 года Кубок Стэнли. В 1972 году, проведя за «Чикаго» 16 сезонов и сыграв в НХЛ в общей сложности более тысячи матчей, Нестеренко завершил профессиональную хоккейную карьеру и уехал играющим тренером в «Лозанну». В Швейцарии Эрик постепенно оставил хоккей и освоил профессию инструктора по горным лыжам.

В 1986 году Эрик Нестеренко снялся в эпизодической роли отца главного героя в спортивной драме «Молодая кровь» с Робом Лоу и Патриком Суэйзи.

Скончался 4 июня 2022 года.

Статистика

См. также 
 Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей

Примечания

Ссылки 
 
 
 
  — статистика на Hockey-Reference.com 
 

Хоккейные нападающие
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Обладатели Кубка Стэнли
Участники матчей всех звёзд НХЛ